Kaiserstraße heißen:
 Kaiserstraße (B 290), Abschnitt der Bundesstraße 290 zwischen Bad Mergentheim und Crailsheim
 Kaiserstraße (Böhmen-Oberlausitz) von Prag nach Bautzen
 Kaiserstraße (Düsseldorf), Innerortsstraße in Düsseldorf-Pempelfort
 Kaiserstraße (Saarland und Rheinland-Pfalz), Teilstück der ehemaligen Bundesstraße 40 zwischen Mainz und Saarbrücken

 Kaiserstraße (Frankfurt am Main)
 Kaiserstraße (Fürth), siehe Liste der Baudenkmäler in Fürth/K #Kaiserstraße
 Kaiserstraße (Hannover), ehemaliger Name des Corvinuswegs (Hannover)
 Kaiserstraße (Herne), Innerortsstraße in Herne-Baukau
 Kaiserstraße (Heilbronn)
 Kaiserstraße (Karlsruhe)
 Kaiserstraße (Lübeck)
 Kaiserstraße (Mainz)
 Kaiserstraße (Mönchengladbach), siehe Liste der Baudenkmäler in Mönchengladbach (Denkmäler K–M)
 Kaiserstraße (Offenbach am Main)
 Kaiserstraße (Quedlinburg), siehe Liste der Kulturdenkmale in Quedlinburg #Kaiserstraße
 Kaiserstraße (Saarbrücken)
 Kaiserstraße (Schurwald), historische Höhenstraße im nördlichen Schurwald und im Rehgebirgsvorland etwa zwischen Weinstadt-Schnait im Rems-Murr-Kreis im Westen und Lorch im Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Kaiserstraße (Siegburg)
 Kaiserstraße (Trier)
 Kaiserstraße (Wien)
 Kaiserstraße (Wuppertal)
 Kaiserstraße (Würzburg), siehe Geschichte Würzburgs#Würzburg im Kurfürstentum und Königreich Bayern
 allgemein in der Österreichischen Monarchie die Reichsstraße (Österreich)

Siehe auch:

 Kaiser-Joseph-Straße (Freiburg im Breisgau), ehemaliger Name
 Kaiser-Route
 Kaiserweg